Канал Летний Сад — канал в Санкт-Петербурге, соединявший в XVIII веке Фонтанку с Лебяжьей канавкой, проходил примерно посередине Летнего сада.

Был прорыт на острове Летний сад для осушения местности примерно в 1711 году. Примерно посередине был устроен мост. После разрушительного наводнения 1777 года канал был засыпан и более не восстанавливался.{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [
          [
            30.3383481502533,
            59.94444376297448
          ],
          [
            30.33432483673096,
            59.94379894572126
          ]
        ]
      }
    }
  ]
}

Примечания

Ссылки 
 

Исчезнувшие реки и каналы Санкт-Петербурга